Bosznia-Hercegovina
Bužim kisváros az Una-Sanai kantonban

 Horvátország
Bužim falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében